Friedrich Buhmann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Buhmann (Bildhauer) (1875–1960), deutscher Bildhauer
 Friedrich Buhmann (Kaufmann) (1882–1962), deutscher Kaufmann und Schulgründer